Feuerzange bezeichnet:

 eine Metallblechauflage für die Zubereitung einer Feuerzangenbowle; manchmal auch Zuckeraufleger oder Zuckerzange genannt
 Kamin- oder Ofenzange, siehe Kaminbesteck